Sementschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Semen Sementschenko (* 1974), ukrainischer Kommandeur des Bataillon Donbass
 Witalij Sementschenko (* 1974), ukrainischer Eishockeyspieler